Półwysep Krymski – region geograficzny w Europie: półwysep Morza Czarnego
 Chanat Krymski – historyczne państwo tatarskie na Krymie pod panowaniem chanów tatarskich, istniejące od XV do końca XVIII wieku.
 Krymska Republika Ludowa – państwo powołane na Krymie przez miejscowych Tatarów, istniejące w latach 1917–1918
 Krymska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka – jednostka administracyjna Rosyjskiej FSRR, istniejąca w latach 1921–1946
 obwód krymski – jednostka administracyjna Rosyjskiej FSRR (w latach 1946–1954), a później jednostka administracyjna Ukraińskiej SRR (w latach 1954–1991)
 Krymska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka – jednostka administracyjna Ukraińskiej SRR (w 1991 roku)
 Republika Krymu – nieuznawana przez władze Ukraińskiej SRR oraz niezależnej Ukrainy nazwa jednostronnie nadawana Krymskiej ASRR przez władze Krymskiej ASRR 4 września 1991 roku
 Autonomiczna Republika Krymu – autonomiczna jednostka podziału administracyjnego Ukrainy (od 1994 roku)
 Republika Krymu – krótkotrwałe, nieuznawane państwo (istniało kilka dni podczas kryzysu krymskiego w 2014 roku)
 Republika Krymu – obszar okupowany przez Rosję (od 2014 roku)

Zobacz też 
 Stary Krym – miasto na Ukrainie w Republice Autonomicznej Krymu 
 Staryj Krym – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w obwodzie donieckim